Plusieurs lacs portent le nom de Saint-Clair :
 Lac Saint-Clair (Détrier), en Savoie (France)
 Lac Saint Clair (Nouvelle-Galles du Sud), en Nouvelle-Galles du Sud (Australie)
 Lac Saint Clair (Tasmanie), en Tasmanie (Australie)

Voir aussi 
 Lac Sainte-Claire (Canada)